

Miejscowości 
 Polska
 Kuropatniki – osada leśna w woj., w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna

 Ukraina
 Kuropatniki – wieś  w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim
 Kuropatniki –  wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie brzeżańskim